Die All England 1902 fanden vom 18. bis zum 20. März 1902 in London statt. Es war die 4. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Nur das Herrendoppel mit H. L. Mellersh/F. S. Collier konnten seinen Titel verteidigen. Das Turnier fand zum einzigen Mal in der Geschichte der All England im Crystal Palace Central Transept statt.

Austragungsort 
 Crystal Palace Central Transept, Sydenham Hill

Sieger und Finalisten

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1902
1902
London Borough of Lewisham